Der Renault Kadjar ist ein SUV des französischen Automobilherstellers Renault, das im Februar 2015 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt wurde. Der Verkaufsstart in Europa war zwischen April und Juni 2015 und in China Frühjahr 2016. Auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018 wurde eine überarbeitete Version des Kadjar präsentiert.

Für den Verkauf in China wurde im Jahr 2013 ein Joint Venture mit der Firma Dongfeng Motor Corporation eingegangen. In einem neugebauten Werk bei Wuhan sollte eine Fertigungskapazität von 150.000 Fahrzeugen entstehen.

Das Modell wurde Ende 2022 durch den am 8. März 2022 vorgestellten Austral ersetzt.

Ausstattung 
Renault verwendet für den Kadjar die CMF-Plattform (Common Module Family) der Renault-Nissan-Allianz, die auch Basis des Nissan Qashqai ist. Allerdings ist der Kadjar sieben Zentimeter länger und vier Zentimeter breiter. Die Seitenlinie und die Motorhaube sind in einer Wellenform aufgebaut. Je nach Ausstattung hat das Modell LED-Scheinwerfer und bis zu 19 Zoll große Räder. Der Wendekreis beträgt 10,72 Meter.

Mit dem Modelljahr 2017 wurden ab 1. März 2017 bestellte Fahrzeuge mit einem Zusatzmodul für das an Bord befindliche R-Link 2 ausgestattet. Dies ermöglicht, losgelöst vom ohnehin schon vorhandenen Navigationssystem TomTom Live für R-Link, die Nutzung weiterer Services wie Apple CarPlay und Android Auto. Damit lassen sich bei zusätzlicher USB-Kopplung Inhalte des Smartphones auf den berührungsempfindlichen 7-Zoll-Bildschirm übertragen. Eine technische Nachrüstung der vor diesem Zeitpunkt gebauten Fahrzeuge ist laut Renault allerdings nicht vorgesehen.

Motoren 
Für das Fahrzeug standen zum Verkaufsstart ein 1.2-Liter-Ottomotor und zwei Dieselmotoren mit 1,5 Liter, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, und 1,6 Liter Hubraum, nur mit 6-Gang-Schaltgetriebe, zur Wahl. Der Kadjar hat Frontantrieb oder variablen Allradantrieb. Beim Frontantrieb gibt es eine erweiterte Antriebsschlupfregelung namens Extended Grip.

Ende 2016 erhielt der Kadjar den aus dem Qashqai bekannten, 120 kW (163 PS) starken 1,6-Liter-Ottomotor. Er wurde nur mit Vorderradantrieb und einem 6-Gang-Schaltgetriebe angeboten.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2015 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 80.277 Renault Kadjar neu zugelassen worden. Mit 14.688 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi